Ротонда Шухова — круглый стальной павильон-ротонда, построенный инженером В. Г. Шуховым для Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде.

Сооружение диаметром 68 м имело крышу в виде сильно натянутого висячего кольцеобразного в плане сетчатого перекрытия-оболочки со стальной висячей мембраной диаметром 25 м в центральной части. Это была первая в мире мембранная конструкция перекрытий зданий. Комбинация двух перекрытий-оболочек наглядно демонстрировала возможности использования стали в архитектуре.

Поверх стального каркаса наружной цилиндрической стены ротонды Шухова было закреплено мощное несущее клёпаное стальное кольцо диаметром 68 м. В центральной части ротонды располагалось второе несущее кольцо диаметром 25 м, установленное на 16 решетчатых лёгких стальных колоннах. Между кольцами крепилась висячая крыша из пересекающихся в виде ромбовидной сетки несущих стальных полос сечением 50×5 мм, покрытых тонкой жестью. Поверх стальной сетки равномерно располагались большие шестиугольные рамы со стёклами для верхнего света. В центре ротонды Шухова к 25-метровому кольцевому основанию крепилось первое в мире стальное мембранное перекрытие-оболочка, в виде вогнутого шарообразного купола из листового железа толщиной 2 мм. Дождевая вода из вогнутой мембраны отводилась тонкими трубами, идущими от центра до колонн и далее в самих колоннах.

Конструкция привлекла внимание зарубежных специалистов, и ей было посвящено несколько публикаций в европейских журналах конца XIX века. Ротонда Шухова и сейчас фигурирует в международных базах строительных конструкций как первое сооружение, покрытое тонкостенным перекрытием-оболочкой. В XX веке перекрытия-оболочки стали одним из выразительных элементов структурного экспрессионизма и их использовали в своих сооружениях знаменитые архитекторы Пьер Нерви, Эро Сааринен, Йорн Утзон, Кэндзо Тангэ, Норман Фостер. Сейчас использование перекрытий-оболочек прочно вошло в практику европейской, североамериканской и японской архитектуры.

См. также 
 Всероссийская выставка в Нижнем Новгороде (1896)
 Сетчатая оболочка
 Перекрытие-оболочка

Литература 
 Шухов В. Г. Избранные труды. Т. 1. Строительная механика. Под ред. А. Ю. Ишлинского. — М.: Изд-во АН СССР, 1977. — 192 с.
 Грефе Р. и др. В. Г. Шухов (1853—1939). Искусство конструкции. — М.: «Мир», 1994. — ISBN 5-03-002917-6.
 Шухова Е. М. Владимир Григорьевич Шухов. Первый инженер России. — М.: Изд-во МГТУ, 2003. — 368 с. — ISBN 5-7038-2295-5.
 В. Г. Шухов — выдающийся инженер и ученый: Труды Объединённой научной сессии Академии наук СССР, посвященной научному и инженерному творчеству почетного академика В. Г. Шухова. — М.: Наука, 1984. — 96 с.
 The Nijni-Novgorod exhibition: Water tower, room under construction, springing of 91 feet span // The Engineer. — 19.3.1897 — P. 292—294.
 William Craft Brumfield. The Origins of Modernism in Russian Architecture. — University of California Press, 1991. — ISBN 0-520-06929-3.
 Elizabeth C. English. «Arkhitektura i mnimosti»: The origins of Soviet avant-garde rationalist architecture in the Russian mystical-philosophical and mathematical intellectual tradition. A dissertation in architecture. — University of Pennsylvania, 2000. — 264 p.
 Rainer Graefe, Jos Tomlow. Vladimir G. Suchov 1853—1939. Die Kunst der sparsamen Konstruktion. — Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1990. — 192 S. — ISBN 3-421-02984-9.
 Antoine Picon (dir.). L’art de l’ingenieur: constructeur, entrepreneur, inventeur. — Paris: Éditions du Centre Georges Pompidou, 1997. — ISBN 2-85850-911-5.
 Fausto Giovannardi. Vladimir G. Shukhov e la leggerezza dell’acciaio. — Borgo San Lorenzo, 2007.

Ссылки 

 Онтология сетчатых оболочек
 Информация о ротонде Шухова в архитектурной базе «Structurae»
 Владимир Григорьевич Шухов
 Труды и дни инженера В. Г. Шухова

Сетчатые оболочки Шухова
Утраченные памятники архитектуры России
Здания и сооружения Нижнего Новгорода
Появились в 1896 году
Ротонды